Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2022 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 20. bis zum 22. September in Heerhugowaard, Niederlande statt.

Der südkoreanische Sender Five&Six übertrug alle Spiele des Turniers live im Internet.

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in acht Gruppen zu je drei Spielerinnen im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 30 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 Titelverteidigerin: 1
 CEB: 12
 CPB: 5
 ACBC: 6
 ACC: -
 organisierende Verband (Wildcard): UMB: 1

Gruppenphase 
Die Gruppeneinteilung wie folgt:

KO-Runde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 30 Points ohne Nachstoß.

Abschlusstabelle

Weblinks 

 Turnierdetails und Ergebnisse Offizielle Homepage (Five&Six mit UMB)

Einzelnachweise 

2022
WeltmeisterschaftderDamen 2022
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Holland
Dijk en Waard